Höllenstein steht für:

 Höllenstein, alternativer Name für Silbernitrat

geografisch:
 Höllenstein (Brannenburg), Ortsteil der Gemeinde Brannenburg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Höllenstein (Eschenlohe), Ortsteil der Gemeinde Eschenlohe, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Höllenstein (Viechtach), Ortsteil der Stadt Viechtach, Landkreis Regen, Bayern
 Höllenstein (Gemeinde Innerschwand), Ortsteil von Innerschwand, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

 Höllensteinhöhle (auch einfach Hölloch oder Hochwachthöhle), Höhle nördlich Burladingen östlich unterhalb der Burgruine Hohenburladingen 
 Höllenstein (Wienerwald), Berg in Niederösterreich
 Höllensteinsee, Stausee im Bayerischen Wald, mit dem Höllenstein-Kraftwerk
 Schwarzer Felsen-Höllenstein, Landschaftsschutzgebiet

Siehe auch:
 Hollenstein (Begriffsklärung)